Estación San Justo puede referirse a las siguientes estaciones de ferrocarril de Argentina:

En la provincia de Buenos Aires:
Estación San Justo, en el partido de La Matanza, del Ferrocarril General Roca;

En la ciudad de San Justo provincia de Santa Fe:
Estación San Justo, perteneciente al Ramal C del Ferrocarril Belgrano;
Estación San Justo, perteneciente al Ramal F del Ferrocarril Belgrano.